Jaz est un nom propre qui peut désigner :
 Jaz, une entreprise horlogère.

Jaz est aussi un prénom.